

Sigle 
 Partido de la Liberación Dominicana  – partito politico dominicano
 Partidul Liberal Democrat  – Partito Liberale Democratico, partito politico rumeno
 Patto dei Liberaldemocratici  – partito politico italiano
 Jiyū minshutō  – Partito Liberal Democratico, partito politico conservatore giapponese
 Programmable logic device  – componente elettronico utilizzato come componente di circuiti digitali

Codici 
 PLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Playa Samara (Costa Rica)
 pld – codice ISO 639-3 della lingua polari

Sport 
 Pld – nelle statistiche di vari sport, abbreviazione di played, partite giocate